Rehlingen bezeichnet

 Rehlingen, Gemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Rehlingen-Siersburg, Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Rehlingen (Langenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Langenaltheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Rehlingen (Nittel), Ortsteil der Gemeinde Nittel im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Rehlingen (Rehlingen-Siersburg), Ortsteil der Gemeinde Rehlingen-Siersburg im Landkreis Saarlouis, Saarland
 Rehling,  Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg

Rehlingen ist der Name folgender Personen:
 Alexandra von Rehlingen (* 1959), PR-Managerin
 Julius Heinrich von Rehlingen-Radau (1662–1732), Augustiner-Chorherr, Freiherr und von 1723 bis 1732 Fürstpropst von Berchtesgaden
 Rehlingen (Adelsgeschlecht), Salzburger Adelsgeschlecht